Anton Melbye kan syfta på flera personer:

* Anton Melbye (1818–1875), dansk marinmålare
 Anton Melbye (1861–1929), dansk författare